Niemcy:
 Mettingen – dzielnica Esslingen am Neckar
 Mettingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt